Следующие люди служили послами Индии в России и её предшественнике, Советском Союзе:

Послы Индии в Советском Союзе

Послы Индии в России

См. также 
 Список послов СССР и России в Индии

Примечания 

Индия